Das Herreneinzel der French Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Das Finale bestritten Gustavo Kuerten und Àlex Corretja. Kuerten gewann in vier Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein dritter Triumph bei den French Open (nach 1997 und 2000) und auch sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2001